HMS New Zealand je název tří lodí Royal Navy pojmenovaných po Novém Zélandu:
 HMS New Zealand (1904) – bitevní loď (predreadnought) spuštěná na vodu v roce 1904, přejmenovaná na HMS Zealandia v roce 1911 pro uvolnění jména pro nový křižník, prodána na sešrotování v roce 1921
 HMS New Zealand (1911) – bitevní křižník třídy Indefatigable spuštěný na vodu v roce 1911, prodán k sešrotování v roce 1922
 HMS New Zealand (D43) měla být letadlová loď, zrušeno v roce 1946 během výstavby